Антеплево — название населённых пунктов в России:

 Антеплево — деревня в Охотинском сельском поселении Мышкинского района Ярославской области.
 Антеплево — деревня в Приволжском сельском поселении Мышкинского района Ярославской области.